Spojení písmene E a číslice 31 může mít různé významy:

 Evropská silnice E31
 BMW řady 8 (E31)